Varposaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Varposaari (ö i Södra Savolax), Nyslott, 
 Varposaari (ö i Norra Savolax, Varkaus, lat 62,58, long 27,79), 
 Varposaari (ö i Norra Savolax, Varkaus, lat 62,56, long 28,19), 
 Varposaari (ö i Norra Savolax, Kuopio), 
 Varposaari (ö i Norra Karelen, Joensuu, lat 63,14, long 29,62), 
 Varposaari (ö i Kajanaland, Kehys-Kainuu, lat 64,94, long 28,97), 
 Varposaari (ö i Norra Savolax, Norra Savolax), 
 Varposaari (ö i Norra Karelen, Joensuu, lat 62,52, long 29,57), 
 Varposaari (ö i Kajanaland, Kehys-Kainuu, lat 64,66, long 30,13), 

Robotskapade Finlandförgreningar